Azizbekovskiy Rayon kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Vayk'i Shrjan, kommun, Vajots Dzor,

Azerbajdzjan 

 Qaradağ Rayonu, kommun, Baku, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar